Waux-hall (Bergen), landschapspark in Bergen in het Belgische Henegouwen
 Waux-hall (Spa), speelzaal in Spa in het Belgische Luik
 Vauxhall (Brussel)